Francisco José Freire Júnior ou simplesmente Freire Júnior (Santa Maria Madalena,  — Rio de Janeiro, ) foi um compositor, revistógrafo e pianista brasileiro.

Naturais de Santa Maria Madalena (Rio de Janeiro)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de choro
Músicos de música popular brasileira